Nicias (politicus), pacifistische Atheense staatsman uit de 5e eeuw v.Chr.
 Nicias (kunstenaar), Atheense kunstschilder uit de 4e eeuw v.Chr.
 Nicias (koning), een Griekse vorst uit Noord-India
 Nicias (geslacht), een geslacht van boktorren